Обтюра́тор (, від  — «закриваю», у самій французькій мові слово obturateur використовується для позначення фотографічного затвора) — механічний пристрій, що служить для перекриття потоку:
 Обтюратор (оптика) — пристрій для перекривання потоку світла чи іншого випромінювання в оптичних приладах, переважно, в кінознімальній і кінопроєкційній апаратурі.
 Обтюратор (зброя) — пристрій, що запобігає прориву порохових газів через зазор між пояском снаряда і поверхнею каналу ствола на початку пострілу.
 Обтюратор (ракетна техніка) — частина стартового комплексу деяких зразків ракетної техніки, призначена для виштовхування ракети із шахти.
 Обтюратор (дайвінг) — манжета-ущільнювач гідрокостюма. Зменшує затікання води в рукави, штанини і комір костюма. Також ущільнювальна манжета на масці (напівмасці).
 Обтюратор (медицина) — протези і пристосування, слугують для закриття або «закупорки» неприродних отворів у стінках порожнини рота.